Win32-loader – element dystrybucji Debian, który działa na systemie Windows i ma możliwość załadowania rzeczywistego instalatora Debiana na wirtualnym dysku na partycji Windows. win32-loader powstał jako niezależny projekt, który można było ściągnąć z sieci. Później kod przeszedł długi okres zanim stał się częścią oficjalnej dystrybucji Debiana.

win32-loader opiera się na takich projektach jak NSIS, GRUB 2, loadlin i debian-installer. Powstały również inne projekty czerpiące z jego pomysłu, takie jak Wubi i Instlux.

Debian